Amedeo Peyron – architetto, progettista dell'aula del primo Parlamento italiano
Amedeo Peyron – filologo e antichista
Amedeo Peyron – avvocato, sindaco di Torino dal 1951 al 1962